Schackrutor eller schackruta kan avse:

Schackruta – ett fält på ett schackbräde
Schackrutor (bakverk) – för bakverket schackrutor